ТЭМ23 (тепловоз с электрической передачей, маневровый, тип 23) — российский двухдизельный маневровый тепловоз, разработанный на Брянском машиностроительном заводе. Первый тепловоз из новой линейки локомотивов АО «Трансмашхолдинг», кузов которого выполнен в новом дизайне «ДНК». Также является первым тепловозом в линейке новой платформы маневровых машин ТМХ, которая предполагает в перспективе решения с альтернативной тягой. По состоянию на 2021 год построено два экземпляра.

История создания и выпуска 
ТЭМ23 рассматривается как замена флагманской серии ТЭМ18 (в том числе выпускаемой с 2007 года версии ТЭМ18ДМ). В ТЭМ23 заложена возможность перевода локомотива на газовое топливо, создания шестиосной версии; по состоянию на 2022 год прорабатывался вопрос интеграции в конструкцию системы «Автомашинист», разработанной ООО «ЛокоТех-Сигнал». Помимо этого, параллельно с ТЭМ23 разрабатывается маневровый электровоз типа ЭМКА2, способный питаться от встроенных накопителей электроэнергии и от контактной сети.

В качестве основного конкурента отмечен тепловоз ТЭМ10, который строится АО «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, из группы «Синара») на  Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ). ТЭМ10 также имеет две дизельные силовые установки и модульную конструкцию.

Конструкция 
Тепловоз имеет конструкцию модульного типа. Она включает взаимозаменяемые модули силовой установки (две единицы); пневматического, электрического и вспомогательного оборудования; холодильной камеры и кабины машиниста.

Новая концепция дизайна экстерьера ТМХ была создана Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, совместно с европейской дизайн-студией Italdesign в ноябре 2019 года. По итогам конкурса Red Dot Design 2020, компания ТМХ получила премию в категории «Концепция дизайна». Дизайн-концепция экстерьера локомотива отмечена международной премией в области промышленного и графического дизайна Good Design.

Предприятие ООО «ТМХ-Электротех», входящее в Трансмашхолдинг, разработало новый асинхронный тяговый электродвигатель (АТЭД) типа ДТА-200Т, который планируется устанавливать на ТЭМ23. В начале 2022 года завершились испытания этого АТЭД (с присвоением литеры О1). Это трёхфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.

Тепловоз с новыми АТЭД прошёл испытания. Принято решение об изготовлении установочной партии электродвигателей.

Галерея

Примечания

Ссылки

См. также 
 ТЭМ5X
 3ТЭ25К2М
 3ТЭ28

Тепловозы Брянского завода
Локомотивы, появившиеся в 2021 году
Тепловозы России